Раздолье — название населённых пунктов:

Россия 
 Раздолье — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Раздолье — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Раздолье — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Раздолье — посёлок в Ракитянском районе Белгородской области.
 Раздолье — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Раздолье — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Раздолье — посёлок в Быковском районе Волгоградской области.
 Раздолье — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Раздолье — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Раздолье — село в Вичугском районе Ивановской области.
 Раздолье — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Раздолье — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Раздолье — село в Симферопольском районе Крыма.
 Раздолье — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Раздолье — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Раздолье — село в Касторенском районе Курской области.
 Раздолье — хутор в Курчатовском районе Курской области.
 Раздолье — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Раздолье — посёлок в Ромодановском районе Мордовии.
 Раздолье — посёлок в Клинском районе Московской области.
 Раздолье — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Раздолье — посёлок в Гагинском районе Нижегородской области.
 Раздолье — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Раздолье — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Раздолье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Раздолье — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Раздолье — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Раздолье — посёлок в Слободо-Туринском районе Свердловской области, упразднён в 2001 г.
 Раздолье — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Раздолье — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Раздолье — село в Армизонском районе Тюменской области.
 Раздолье — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Раздолье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Раздолье — ликвидированное село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Раздолье — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Раздолье — село в Александровском районе Донецкой области.
 Раздолье — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Раздолье — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Раздолье — посёлок в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Раздолье — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Раздолье — село в Беловодском районе Луганской области.
 Раздолье — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Раздолье — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Раздолье — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 «Раздолье» — картина Александра Дейнеки (1944)
 Красное Раздолье